Университет Франции () — французская централизованная государственная организация, существовавшая с 1808 по 1896 год. Университет объединил ранее независимые университеты Франции, а также учреждения начального и среднего образования. Индивидуальные университеты стали академиями со своим ректором и советом.

Университет был учреждён французским императором Наполеоном I как Императорский университет (), учреждение было произведено законом от 10 мая 1806 года и декретом от 17 марта 1808 года. После Реставрации название было сменено на Университет Франции.

Университет символизировал централизованное публичное преподавание, отделённое от религии, в противоположность преподаванию частному в большинстве своём конфессиональному. В 1896 году Университет прекратил своё существование, а его функции частично перешли Министерству образования, но с гораздо большей независимостью индивидуальных университетов.

См. также 
 Образование во Франции
 Академия

Ссылки 
 История Университета Парижа: Императорский университет
 О французском университете // Журнал министерства народного просвещения, 1835. Т. 5, стр. 100—137 и 331—362; т. 6, стр. 96-111.

Университеты Франции